altopiano della Predaia – territorio situato in val di Non
 Passo Predaia – valico alpino situato presso l'altopiano della Predaia
 Predaia – comune italiano della provincia di Trento che trae il nome dall'altopiano della Predaia
 Predaia – frazione di Castello-Molina di Fiemme in provincia di Trento
 Predaia – frazione di Barcis in provincia di Pordenone